Listen von Hinrichtungen sind unter anderem:

 Die Liste bekannter Personen, die wegen Hexerei hingerichtet wurden, enthält Opfer von Hexenverfolgungen der frühen Neuzeit in Europa und Amerika, die hingerichtet wurden.

 Liste während der Französischen Revolution hingerichteter Personen

 Liste von im Deutschen Reich hingerichteten Personen
 Liste von Hinrichtungsopfern in Berlin-Plötzensee während der Zeit des Nationalsozialismus
 Liste der in der Justizvollzugsanstalt Brandenburg a. d. Havel hingerichteten oder verstorbenen Personen
  Liste von in Berlin hingerichteten Personen
 Liste der 1933 bis 1938 nach österreichischem Recht hingerichteten Personen

 Liste von in der DDR hingerichteten Personen

 Die Liste von Hinrichtungen jugendlicher Straftäter in den Vereinigten Staaten seit 1976: umfasst jugendliche Straftäter, die seit Wiedereinführung der Todesstrafe im Jahr 1976 in den Vereinigten Staaten durch ein Gericht zum Tode verurteilt und hingerichtet wurden.

Siehe auch 
 Todesstrafe
 Hinrichtung
 Liste von Filmen zum Thema Todesstrafe
 Personen, die am Galgen starben

 
Hinrichtung